На змагання з боксу на Європейських іграх 2019 кваліфікувалося 316 спортсменів (256 чоловіків і 60 жінок).

Правила кваліфікації 
Кожен Національний Олімпійський Комітет (НОК) може бути представлений максимум одним спортсменом на категорію, тобто максимум 15 спортсменаси. 

Як приймаючому НОК, Білорусі гарантувалися квоти для спортсменів для всіх п'ятнадцяти категорій.

Чоловіки 
Згідно з процедурою попередніх чемпіонатів Європи з аматорського боксу, кожен НОК міг просто ввести своїх боксерів. Для квотних місць не було встановлено конкретних критеріїв.

Жінки 
Кожній категорії було присвоєно 12 квотних місць, з яких 2 номінально були зарезервовані для приймаючого НОКу та універсальних місць. 

Інші 10 місць були розподілені за наступними критеріями

 Рейтинг боксерок AIBA на грудень 2018
 Результати чемпіонату Європи з аматорського боксу серед жінок 2018 (для учасників, яких немає в рецтингу AIBA)
 Результати чемпіонату світу з боксу серед жінок 2018 (для учасників, які не брали участь у чемпіонаті Європи)

Невикористані квотні місця (включаючи резервні, як зазначено вище) були перерозподілені на основі виступів на вищезгаданих чемпіонатах.

Хронологія кваліфікації

Кваліфіковані країни

Примітки 

Бокс на Європейських іграх 2019